Cachia ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Cachia (1921–2017), britischer Arabist und Literaturwissenschaftler 
 Therese Comodini Cachia (* 1973), maltesische Politikerin (PN)